Oscar-klass kan avse:
Projekt 949 Granit (Oscar I-klass)
Projekt 949A Antej (Oscar II-klass)